Els "Jocs Olímpics de Sapporo" són els Jocs Olímpics que se celebren a Sapporo, Hokkaido i Japó.

A Sapporo se celebraran dos Jocs Olímpics.

 Jocs Olímpics d'hivern 1940 (Cancel·lat a causa de la Segona Guerra Mundial)
 Jocs Olímpics d'hivern 1972